{{Кинематографист
|имя                  = Лоис Коллиер
|оригинал имени       = 
|изображение          = Lois Collier 1937.jpg
|описание изображения = Лоис Коллиер на записи радиопередачи «Голливуд в лицах», 1937 год.
|имя при рождении     = Маделин Эрли ДжонсMadelyn Earle Jones
|профессия            = 
|годы активности      = 1935—1957
}}
Ло́ис Ко́ллиер (; ) — американская актриса радио, кино и телевидения.

 Биография 
Маделин Эрли Джонс (настоящее имя актрисы) родилась 21 марта 1919 года в городке  (штат Южная Каролина, США). Её отец, Эрнест Джонс, был единственным фармацевтом и аптекарем городка. В 15-летнем возрасте Маделин с бабушкой впервые посетила Голливуд. Там она снялась в небольшой (но с указанием в титрах) роли модели в малоизвестном фильме «Женщины должны одеваться». Впечатлённая своим кинодебютом, девушка приняла твёрдое решение стать актрисой, когда закончит образование. После окончания колледжа  в южно-каролинском городке  девушка немедленно уехала в Лос-Анджелес осуществлять свою мечту.

Маделин почти сразу же устроилась актрисой радио в Си-би-эс, где сыграла роль персонажа по имени Лоис Коллиер — этот актёрский псевдоним девушка и взяла себе на всю жизнь. Также быстро она пробилась на киноэкраны, начав сниматься с 1938 года. Всего Лоис Коллиер за 17 лет своей полноценной кино-карьеры (1940—1957) снялась в 59 фильмах и сериалах (в 11 из них она не была указана в титрах). В 1940-х годах Коллиер играла преимущественно главные женские роли в вестернах категории B<ref>Лоис Коллиер   на сайте b-westerns.com</ref>, в 1950-х годах в основном снималась для телевидения, и на широком экране уже не появлялась. Первые годы карьеры Коллиер работала на Republic Pictures, затем заключила семилетний контракт с более солидной Universal Studios, а затем была фрилансером.

В 1941—1943 годах Лоис Коллиер снялась в 7 фильмах серии «» (всего их вышло 51, с 1936 по 1943 года), во всех в главной женской роли, из-за чего её даже прозвали «четвёртой мескитёршей».

В 1957 году 38-летняя Коллиер вышла замуж в третий раз и полностью окончила актёрскую карьеру. Она продолжила жить в Лос-Анджелесе со своим третьим мужем. Скончалась актриса 27 октября 1999 года от болезни Альцгеймера в районе Вудленд-Хиллз города Лос-Анджелес.

Личная жизнь 
Лоис Коллиер была замужем трижды:
 Роберт А. Дункан, банковский служащий. Брак заключён после 1937 года, 3 сентября 1943 года последовал развод.
 Роберт Джексон Окли, агент по работе с актёрами. Брак заключён 4 августа 1945 года, в 1956 году последовал развод.
 Пол Шрайбман (1909—2001), малоизвестный кинопродюсер. Брак заключён в 1957 году и продолжался 42 года до самой смерти Лоис Коллиер.

Детей ни от одного брака у неё не было.

Избранные работы

Радио 
 1930-е — 1940-е — Дорогой Джон / Dear John — Кэрол
 1937 — Голливуд в лицах / Hollywood in Person — Лоис Коллиер
 1948—1949 — Ты / You

 Широкий экран 
 1941 —  / Ice-Capades — девушка на прослушивании (в титрах не указана)
 1941 —  / Sailors on Leave — симпатичная брюнетка (в титрах не указана)
 1942 —  / Blondie Goes to College — студентка (в титрах не указана)
 1942 —  / The Affairs of Jimmy Valentine — секретарша
 1942 —  / The Courtship of Andy Hardy — Синтия, танцующая девушка (в титрах не указана)
 1943 —  / Young Ideas — студентка (в титрах не указана)
 1944 —  / Ladies Courageous — Джилл
 1944 —  / Weird Woman — Маргарет
 1944 —  / Follow the Boys — в роли самой себя (в титрах не указана)
 1944 —  / Cobra Woman — Вида
 1944 — Женщина из джунглей / Jungle Woman — Джоан Флетчер
 1945 —  / Jungle Queen — Памела Кортни
 1945 —  / The Naughty Nineties — мисс Кэролайн Джексон
 1946 —  / A Night in Casablanca — Аннетт
 1947 —  / Slave Girl — Алита
 1949 —  / Miss Mink of 1949 — Элис Форрестер
 1950 — Человек с марсианского летающего диска / Flying Disc Man from Mars — Хелен Холл

 Телевидение 
 1950 — Дик Трейси / Dick Tracy — Флафф (в 4 эпизодах)
 1951—1953 — Бостонская Чернушка / Boston Blackie — Мэри Уэсли (в 58 эпизодах)
 1955 —  / Letter to Loretta — Глория Джой (в эпизоде 600 Seconds)
 1955 —  / Cavalcade of America — Мэрион (в эпизоде Sunrise on a Dirty Face)
 1956 —  / Cheyenne — Рат Маккивер (в эпизоде West of the River)
 1956 —  / Screen Directors Playhouse — леди Элейн (в эпизоде The Sword of Villon)
 1956—1957 —  / The George Burns and Gracie Allen Show — разные роли (в 2 эпизодах)
 1957 —  / Broken Arrow — Милдред Кирби (в эпизоде Johnny Flagstaff)

 Примечания 

 Литература 
 Бойд Маджерс, Майкл Г. Фитцджеральд. «Westerns Women» (2004), изд. McFarland & Company'', стр. 58—62, ISBN 9780786420285

Ссылки 

Умершие от болезни Альцгеймера
Киноактрисы США